Ва́га — река в Вологодской и Архангельской областях России, крупнейший левый приток Северной Двины.

География 

Длина реки — 575 км, площадь водосборного бассейна — 44 800 км².

Истоки Ваги находятся среди болот на севере Вологодской области на Ваго-Сухонском водоразделе. Протекает по хвойным лесам. Долина реки в верховьях выражена слабо, но ниже устья Режи река образует глубокую долину, прорезая пермские породы. Высота склонов достигает 50 метров. Дно в этих местах каменистое, галечное. После впадения реки Терменьга Вага течёт в древней впадине. Ширина долины достигает 4 км, высота склонов уменьшается до 15—20 м. Дно становится песчаным, иногда песчано-галечниковым. После впадения Устьи русло расширяется до 300 метров, средняя глубина 1,5—2,5 метра, на плёсах до 6 метров, но в межень на перекатах 0,2—0,4 метра..

В советское время и в начале 1990-х по реке осуществлялся лесосплав. В настоящее время река не судоходна.

Почти на всём протяжении (кроме первых 30 км) по левому берегу реки проходит автодорога .

Крупнейшие притоки — Кулой, Устья, Терменьга, Шереньга (правые); Вель, Пуя, Ледь, Сюма, Неленга, Паденьга, Большая Чурга, Пежма (левые).

Гидрология 
Замерзает в середине ноября, вскрывается в конце апреля. Весеннее половодье длится 1,5-2 месяца, за это время река проносит 2/3 годового стока.

Происхождение названия 
В древнерусском вага ― тяжесть, вес. По мнению Б. А. Серебренникова суффикс га, был типичным для волго-окской топонимики, как и суффиксы ма, ша, та и т. д. — они обозначали реку.

А. К. Матвеев считал название Ваги либо балтским по происхождению и сравнивал его с  — «борозда, русло», либо восходящим к более древнему Важка < *Важ — «приток», и возникшим в русском языке по модели обратного словообразования.

Е. М. Поспелов считает исторически несостоятельным и семантически сомнительным возведение гидронима Вага к лит. vagà («борозда, русло реки, речной рукав»). А. П. Афанасьев считает сопоставление с коми вож («приток») фонетически бессмысленным.

Е. А. Хелимский считает возможным соотнести название реки Вага с *waka северо-западной группы финно-угорских языков, откуда фин. vaka, vakaa, vakava «устойчивый, надёжный, спокойный» и саам. *vōkē «привычка», что, возможно, отражает характер течения этой на большом протяжении судоходной, сплавной реки.

Населённые пункты 
Крупнейшие населённые пункты на реке: города Вельск и Шенкурск, а также село Верховажье.

История 
Вага и реки бассейна, прибрежные леса являлись местами стоянки и кормили появившихся здесь первых жителей, способствовали заселению и освоению славянами земель в верховье реки.

Вага была частью пути новгородцев к Белому морю (через Северную Двину). Название Ваги и села Усть-Вага упоминается в найденных в Великом Новгороде деревянных цилиндрах-замках (пломбах). На поверхности цилиндра № 19, найденного в 1999 году на Троицком раскопе в слоях последней четверти XI века — начала XII века, имеется надпись «Оустье Вагы. Мецьниць мъхъ  3 гр(и)в(ь)н(ы)». Указаны: место сбора подати (Усть-Вага), принадлежность (мешок мечника) и стоимость (три гривны). Цилиндр № 30 был также найден в 1999 году на Троицком раскопе, в слое последней четверти XI века. Текст надписи: «Наклади съ 2 гривьн-. Меч(ь)нице» и далее: «Вага», что в переводе означает: Проценты с двух гривен. Мечниково. И указано место сбора: Вага. На найденной в 1980 году на Троицком раскопе V в Новгороде под датируемым второй половиной XI века настилом мостовой Черницыной улицы плоской деревянной бирке имеется надпись «УСТИЕВАК…», означающая «устье Ваги», но записанная с заменой звонкого звука на глухой. По мнению А. А. Зализняка, надпись сделал либо обрусевший карел, либо носитель говора с прибалтийско-финским субстратом.

На берегу Ваги существовал упразднённый в 1764 году Важский монастырь (у деревни Корбала современного Шенкурского района).

Притоки 
(расстояние от устья)

 34 км: Пустая Кица
 39 км: Неленга
 58 км: Сюма (Юсюма, Нюсима)
 61 км: Севчуга
 65 км: Нерезьма
 73 км: Еменьга (Колгозерка)
 80 км: Пашта
 89 км: Коскара (Каскара)
 98 км: Ледь
 115 км: Малая Пинежка
 118 км: Пинежка
 129 км: Вайманьга
 143 км: ручей Игишка
 149 км: Поча (Пога)
 152 км: Юмзеньга
 165 км: Шеньга (Ивеньга)
 166 км: Марека
 174 км: Шелаша (Шолаша)
 181 км: Нюнега
 188 км: Паденьга (Пиндиго)
 190 км: Сельменьга
 200 км: Шереньга
 210 км: Керменьга
 212 км: Пуя
 238 км: Колешка
 241 км: Большая Мулонда
 259 км: Устья
 261 км: Большая Чурга (Чурка)
 278 км: Малая Чурга
 309 км: Солда
 315 км: Пайтова Солда
 325 км: руч. Рыбный
 338 км: Киеньга
 355 км: Вель
 369 км: Кулой (Кула)
 371 км: Пежма
 379 км: Сельменьга (Малая Сельменьга)
 387 км: Печеньга
 389 км: Угреньга
 396 км: Нермеша
 398 км: Терменьга (Теркенка)
 431 км: Корменьга
 461 км: Ковда
 474 км: Ильчуга
 493 км: Костюга
 508 км: Двиница (Двиница-Зяблая)
 515 км: Киюк (Большой Киюк)
 528 км: Режа
 533 км: Шейга
 554 км: Вашка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Примечания

Литература 
 
 
 

Притоки Северной Двины
Реки Тотемского района
Реки Сямженского района
Реки Верховажского района